Zaguri – famiglia patrizia veneziana fra le cosiddette Case fatte per soldo

Architettura 
 Palazzo Zaguri –  palazzo nel sestiere di San Marco a Venezia

Persone 
 Pajarito Zaguri – cantante e compositore argentino
 Pietro Antonio Zaguri – politico italiano
 Pietro Marco Zaguri – vescovo cattolico italiano
 Yisrael Zaguri – calciatore israeliano